Орлица може да се отнася за:

 Орлица – женски орел;
 Орлица – село в община Кирково, област Кърджали, България;
 Орлица – най-високият връх на Медвенския дял на Източна Стара планина, област Сливен, България;
 Орлица – най-високият връх на Източните Родопи, разположен в рида Гюмюрджински снежник, Гърция;
 „Орлица“ – метох на Рилския манастир, източно от град Рила, България;

Вижте също 
 Орлицата – природен резерват в Източна Стара планина, община Котел, област Сливен, България;
 Орлиците – защитена местност край с. Камчия, община Сунгурларе, област Бургас, България;.